NZO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nzoia (Kenya)